Ли́ленд Джонс О́рсер (; ) — американский актёр.

Карьера 
Орсер дебютировал на телевидении в 1991 году в шоу «Пламя Габриэля». Также он снимался в эпизодах таких сериалов как «Золотые девочки», «Весёлая компания», «Закон Лос-Анджелеса», «Секретные материалы», «Полиция Нью-Йорка», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «C.S.I.: Место преступления». В 1995 году он снялся в трёх эпизодах сериала «Женаты… с детьми», а в 1999 году сыграл доктора Артура Зеллера в эпизоде сериала «За гранью возможного» «Деградация».

В 1995 году Орсер сыграл эпизодическую роль мужчины в массажном салоне, которого допрашивали после убийства, символизирующего похоть, в фильме режиссёра Дэвида Финчера «Семь». Позже он сыграл роль Ларри Первиса в четвёртой части фантастического киносериала о космическом монстре «Чужой: Воскрешение». В 1999 году он исполнил роль Ричарда Томпсона в триллере с Дензелом Вашингтоном «Власть страха». В 2001 году он снялся в небольшой роли майора Джексона в фильме «Пёрл-Харбор», повествующем о любовной истории на фоне Второй мировой войны. В 2003 году он появился в экранизации комикса «Сорвиголова» в роли Уэсли Оуэна Уэлша, также сыграл травмированного пилота разбившегося самолёта в фильме «Спасти рядового Райана».

Орсер также снимался в эпизодах различных сериалов франшизы «Звёздный путь», таких как «Звёздный путь: Глубокий космос 9» «Звёздный путь: Вояджер» и «Звёздный путь: Энтерпрайз». В 2004—2009 годах Орсер играл главврача хирургии Люсьена Дубенко в телевизионном сериале «Скорая помощь».

Личная жизнь 
С 1987 по 1989 год Орсер был женат на актрисе Роме Дауни. С 2000 года он женат на актрисе Джинн Трипплхорн. У них есть сын (род. 2002).

Избранная фильмография

Примечания 

Выпускники Коннектикут-колледжа
Киноактёры США